Twin Lakes puede hacer referencia a lo siguiente:

 Twin Lakes (condado de Adams, Colorado).
 Twin Lakes (condado de Lake, Colorado).